Katharinenstraße 3 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Wohnhaus Katharinenstraße 3, Wohnhaus in Dresden
 Katharinenstraße 3 (Esslingen am Neckar), siehe Liste der Kulturdenkmale in Esslingen am Neckar
 Katharinenstraße 3 (Geithain), siehe Liste der Kulturdenkmale in Geithain
 Pension „Heimkehr“, siehe Liste der Baudenkmale in Göhren (Rügen)
 Pfarrkirche Sankt Petrus und Paulus (Kronberg im Taunus), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kronberg im Taunus
 Katharinenstraße 3 (Leipzig), Wohn- und Geschäftshaus in Leipzig
 Katharinenstraße 3 (Marienberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Marienberg
 Katharinenstraße 3 (Torgau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Torgau (A–L)